filiatie (afstamming), afstammingsverwantschap;
 complementaire filiatie, de relatie bij unilineaire afstamming met verwanten die niet tot de eigen verwantschapsgroep behoren;
 filiatie (vrijmetselarij).